Presch ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Presch (1939–2020), deutscher Germanist
 Hugo Presch (1865–1950), österreichischer Ordensgeistlicher
 William Presch (1970 promoviert), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 Bresch